

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Pety“ beginnt.

Pety 



Petya 
 Petyarre, Kathleen († 2018), australische Künstlerin, Aborigine

Petyr 
 Petyrek, Felix (1892–1951), österreichischer Komponist